The Branded Man – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
 The Branded Man – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company 
 Vivere! (The Branded Man) – film del 1928 diretto da Scott Pembroke e Phil Rosen